Talasa može značiti:

 Talasa (mitologija), kćerka Aethera i Hemere u grčkoj mitologiji
 Talasa (mjesec), Neptunov prirodni satelit